A Temporada de World Series by Nissan de 2002 foi disputada em 8 pistas/18 provas. Nesse ano, todas as equipes utilizaram chassis Dallara (Dallara SN01) e motores Nissan (Nissan VQ). O brasileiro Ricardo Zonta, da equipe Gabord Competición, foi o campeão, com 270 pontos - 66 a mais que o vice-campeão, Franck Montagny (Racing Engineering). A Gabord, equipe de Zonta, usou uma pintura com as cores do .

Foram usadas para a disputa da temporada de 2002 as pistas de Valência - única que recebeu duas vezes a rodada dupla - , Jarama, Albacete, Montmeló, Monza, Magny-Cours, Curitiba e Interlagos - únicas provas realizadas fora da Europa).

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

Equipes 

Temporadas de World Series by Nissan
2002 no automobilismo